«Nueva Holanda» (o su traducción en inglés «New Holland») puede referirse a:

Divisiones administrativas 
 Nueva Holanda, nombre que recibió Australia entre 1644 y 1824;
 Nueva Holanda, utilizado comúnmente para referirse a Nuevos Países Bajos;
 Nueva Holanda o Brasil holandés, nombre con el que se conoció a los territorios en poder de la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales en el período de su presencia en Brasil (1624-1654);
 Isla Nueva Holanda, en San Petersburgo, Rusia;
Estados Unidos
 New Holland, Dakota del Sur;
 New Holland, Georgia;
 New Holland, Illinois;
 New Holland, Ohio;
 New Holland, Pensilvania.
otros
 New Holland, pequeña villa inglesa;

Miscelánea 
 New Holland, compañía fabricante de maquinaria agrícola.